Принц Йоганн Георг Вільгельм Віктор Генріх Константін Гюнтер Фрідріх Крістіан Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбурзький (; 24 липня 1911 — 23 червня 1941, СРСР) — принц Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбурзький з династії Глюксбургів.

Біографія 
Третя дитина і другий син принца Альберхта Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбурзького і його дружини Ортруди, уродженої графині Ізебург-Бюдінгенської.

Загинув у бою на початку Німецько-радянської війни.

Примітки 
Учасники Другої світової війни з Німеччини
Загинули в боях Німецько-радянської війни